Benka ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Benka (1888–1971), slowakischer Künstler des Expressionismus
 Urszula Małgorzata Benka (* 1953), polnische Lyrikerin, Erzählerin und Übersetzerin